Вита́лий Вале́риевич Скойбеда́ (род. 7 декабря 1961) — политический деятель, депутат Ленинградского (Петербургского) Совета 1989—1993 годов, один из лидеров радикально-демократической оппозиции в Ленинграде — Петербурге, активный участник событий августа — сентября 1991 года. Инициатор переименования Ленинграда в Санкт-Петербург, запрета деятельности КПСС в Ленинграде, в 1991 году поднял трёхцветный российский флаг над Мариинским дворцом.

С 2003 года живёт в политэмиграции в Грузии.

Политическая биография 
С конца 1980-х годов Виталий Скойбеда — активист первой открыто провозгласившей себя оппозиционной партии в СССР — Демократического союза (ДС). Выступал на несанкционированных митингах ДС в Ленинграде. В 1989 году избран депутатом Ленинградского Совета.

В ходе митингов Демократического союза в Ленинграде с конца 1988 года неизменно поднимался трёхцветный бело-сине-красный российский флаг (который тогда другие участники оппозиции называли «дээсовским»). Осенью 1990 года Скойбеда стал инициатором протестной акции в Ленсовете: начал приносить в Мариинский дворец, в зал заседаний Ленсовета, и демонстративно ставить перед собой небольшой бело-сине-красный флажок. Председатель Ленсовета Анатолий Собчак неоднократно делал Скойбеде замечания по этому поводу. В ответ акцию поддержал издатель «Антисоветской правды» журналист Александр Богданов (как и Скойбеда, также бывший активистом Демократического союза). Богданов вывесил на балконе прессы большое трёхцветное полотнище, чем вызвал негодование Собчака. Он распорядился удалить из зала заседаний и флаг, и самого Богданова, несколько депутатов во главе со Скойбедой ринулись защищать их от милиции, заседание было надолго прервано. В зале осталось только официальное сине-красное знамя РСФСР. Однако на другой день акцию Скойбеды повторили десятки депутатов, принёсшие с собой множество маленьких трёхцветных флажков и расставившие их на своих местах. С такой массовой формой депутатского протеста бороться было уже невозможно.

26 апреля 1991 года Скойбеда выступил на сессии Ленсовета со следующим заявлением (ниже приводится дословный текст):

«Уважаемые депутаты, я прошу вас включить в повестку дня непродолжительное рассмотрение и решение вопроса о назревшем уже вопросе по многочисленным обращениям наших избирателей — проведение общегородского референдума по вопросу восстановления исторического названия города. Мы все: и демократы, и коммунисты давали во время выборов обещание прислушиваться к своим избирателям, поэтому необходимо по такому вопросу спросить их мнения. Проект заключения Ленсовета и юридической службы по такому вопросу вам роздан, обсуждение это не займет, я думаю, много времени. Вопрос перезрел, мы все давали обещание включить этот вопрос ещё в повестку 4-й сессии, но тогда это не было сделано». За предложение с уточнённой формулировкой — «о возвращении городу прежнего названия» — проголосовало 194 депутата.

По итогам городского референдума Ленинграду было возвращено название Санкт-Петербург.

В ходе августовских событий 1991 года Скойбеда выступил в качестве одного из лидеров противодействия ГКЧП в Ленинграде. Когда на трибуну Ленсовета поднялся контр-адмирал Виктор Храмцов, представлявший ГКЧП, он не успел раскрыть рот, как рядом с ним появился, по свидетельству журналистки Маши Гессен, «известный своим темпераментом депутат Виталий Скойбеда и дал Храмцову в морду». По другим данным, Скойбеда только оттолкнул адмирала от микрофона, но тот от его толчка не удержался на ногах. В этот момент в зал заседаний вошёл глава Ленсовета
Александр Беляев, который «обратился к лежавшему на роскошном паркетном полу контр-адмиралу и спросил, имеется ли у того документ, подтверждающий введение в городе чрезвычайного положения. Документа не оказалось, и Беляев объявил, что никакого чрезвычайного положения нет. Храмцов отполз…».

22 августа 1991 года на Дворцовой площади Ленинграда состоялся массовый митинг, в ходе которого над Ленсоветом был поднят бело-сине-красный российский флаг. Поднимал его над Мариинским дворцом депутат Ленсовета Виталий Скойбеда.

23 августа 1991 года состоялось заседание президиума Ленсовета, на котором решалось, что делать с обкомом КПСС. Анатолий Собчак заявил, что запрещать деятельность обкома и опечатывать Смольный незаконно. Однако оппоненты Собчака, радикально настроенные депутаты — Виталий Скойбеда, Юлий Рыбаков и другие — решили действовать по собственной инициативе и тем не менее отправились закрывать Смольный. В итоге туда приехал глава Ленсовета Александр Беляев, и был подписан акт об опечатывании Смольного. В процессе опечатывания Смольного также участвовали члены Демсоюза Игорь Сошников и Андрей Мазурмович. Сошников забрался на купол Смольного и, сдёрнув красный флаг, прикрепил на флагшток российское знамя. А в это время единственный из секретарей Ленинградского обкома, оставшийся в своем кабинете, Юрий Павлович Белов жаловался журналистам и гражданским активистам на непрофессионализм Горбачёва и центрального аппарата КПСС. Корреспондент радио «Свобода» взахлёб докладывал в редакцию с обкомовского телефона: «А сейчас я веду репортаж прямо из кабинета второго секретаря Ленинградского обкома КПСС в Смольном…». Милицейская охрана, которая находилась в Смольном, действиям активистов по опечатыванию кабинетов не препятствовала, в ответ на жалобы редких сотрудников обкома о том, что они подвергаются личному досмотру, реагировала следующим образом: «А вы как хотели?».

В ноябре 1991 года на II съезде движения «Демократическая Россия» Скойбеда выступил против требования «разоружить незаконные вооружённые формирования» в Чечено-Ингушетии. Это требование было внесено в резолюцию съезда, но затем исключено оттуда по предложению Скойбеды, который напомнил, что «Белый дом в августе защищали тоже незаконные вооружённые формирования». Было проведено повторное голосование и поправка, внесённая Михаилом Астафьевым, была отвергнута таким же подавляющим большинством.

После роспуска Ленсовета Скойбеда никуда не баллотировался, но активно участвовал в качестве политтехнолога в различных выборных кампаниях, работал также в охранном предприятии. В 2001 году возглавил правление Санкт-Петербургского регионального отделения Российской партии социальной демократии. В 2003 году проходил в качестве обвиняемого по уголовному делу «чёрных пиарщиков», которое рассматривал Приморский суд Петербурга. 20 ноября 2003 года был задержан по этому делу, на следующий день отпущен под подписку о невыезде без предъявления ему обвинения. По версии следствия, Скойбеда вымогал деньги у студентов, которые вначале согласились расклеить по городу «антиматвиенковские» листовки, а потом передумали. Скойбеде было инкриминировано несколько уголовных статей, предусматривающих до 15 лет тюремного заключения. После этого, по некоторым данным, Скойбеда «ушёл в бега», скрывался от следствия.

Находясь в эмиграции, продолжает крайне радикально высказываться по поводу внутренней и внешней политики президента Путина и его команды.

Примечания 

Общественные деятели России
Депутаты Ленсовета — Петросовета 1990—1993
Русские эмигранты четвёртой волны в Грузии
Политики-эмигранты
Либералы России
Члены Демократического союза